The Lamb, de l'anglais signifiant en français « l'agneau », peut désigner :
 Lamb, une île du Royaume-Uni située au large de la côte sud-est de l’Écosse ;
 The Lamb (1789), un poème de William Blake ;
 The Lamb (Le Timide dans sa traduction française, 1915), un film américain réalisé par Christy Cabanne ;
 The Lamb (Lui au club mystérieux dans sa traduction française, 1918), un film américain réalisé par Gilbert Pratt et Harold Lloyd ;
 The Lamb Lies Down on Broadway (1974), un album du groupe de rock progressif Genesis ;
 The Lamb (1982), un morceau du compositeur John Tavener.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre